Nu debout, sculpture d'André Derain en 1907 ;
Nu debout, tableau de Joan Miró en 1918 ;
Nu debout, tableau de Nicolas de Staël en 1953.